Lake Placid – miejscowość w USA, w stanie Nowy Jork
 Lake Placid – miejscowość w USA, w stanie Floryda
 Lake Placid – jezioro w USA, w stanie Nowy Jork
 Lake Placid (Aligator – Lake Placid) – film z 1999 roku